Lophopogon är ett släkte av gräs. Lophopogon ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräs
Lophopogon